Niccolò Paganini (1782–1840) itáliai hegedűművész, zeneszerző
 Paganini, olasz családnév

Zene
 Paganini (operetta), Lehár Ferenc operettje
 Paganini Quartet, amerikai vonósnégyes (1945–1966)
 Paganini, svájci hard rock együttes

Filmek
 Paganini (1923) német némafilm 
 Paganini (Gern hab' ich die Frau'n geküßt) (1934) német operettfilm Lehár Ferenc műve alapján
 Paganini (1989) olasz-francia életrajzi film